Това е таблица на първите 16 играчи (топ 16) в Световната ранглиста по снукър за сезон 2010/2011.

Световна ранглиста по снукър